Reichardt kan som auktorsförkortning betyda:

 Axel Nikolajevitsch Reichardt
 Hans Reichardt
 Heinrich Wilhelm Reichardt

Robotskapade auktorsförkortningar